La succession, d'une manière générale, est une série de personnes, de choses ou d'événements qui se succèdent, qui se suivent sans interruption ou à peu d'intervalle. C'est aussi le fait de succéder à quelqu'un à un poste, un pouvoir, une responsabilité ou une charge.

 La succession, en droit, désigne généralement la transmission du patrimoine d'une personne décédée, appelé héritage. On y assimile souvent les formalités juridiques qui en résultent (le règlement de la succession).

 Le terme est parfois utilisé, à tort, pour désigner l'ensemble des ayants droit du défunt mais aussi l'ensemble des biens qu'il laisse à son décès.

 La succession au trône, en droit constitutionnel, peut se faire par les fils (primogéniture) ou, comme c'était le cas dans les qaghanats türks (occidental et oriental), en Russie kiévienne et dans les khanats tatars des Gengiskhanides, par les oncles (succession agnatique) : les frères du souverain défunt (l'aîné) héritent du trône (selon la primogéniture), puis seulement les enfants du souverain défunt (selon la primogéniture), puis les enfants des frères, puis les petits-enfants, les arrière-petits-enfants etc.). Les femmes étaient exclues de la succession. En Russie kiévienne, les princes écartés de la succession de cette manière héritaient ainsi de villes princières selon le même principe (et déménageaient donc avec leurs hommes), ce qui préservait l'unité du pays, mais était peu pratique pour l'administration régionale. Cela conduisait aussi à des luttes intestines en neveux et oncles plus jeunes qu'eux.

 La succession apostolique, en ecclésiologie, est la succession d'évêques nommés ou élus à la tête d'un diocèse, dont celui de Rome.

 La succession écologique désigne les divers stades correspondant à la croissance de communautés d'organismes différents, du stade pionnier au stade climacique.

 Succession est une série télévisée américaine créée par Jesse Armstrong (2018).